Международный аэропорт Нанкин Лукоу  — главный аэропорт, обслуживающий город Нанкин (столица провинции Цзянсу), а также в целом весь район дельты реки Янцзы. По состоянию на 2018 год с пассажиропотоком равным 28 500 000 человек, занимал одиннадцатое место в Китае. Расположен в пригородном районе Цзяннин, на расстоянии более 35 километров к югу от центра города Нанкин. Соединен с городом линией S1 Нанкинского метрополитена.

Нанкин является хабом для авиакомпаний China Eastern Airlines, Shenzhen Airlines, China Southern Airlines и XiamenAir. Нанкин является основной базой для авиакомпании China Postal Airlines, обеспечивая грузовые перевозки во все крупные города Китая, осуществляя экспресс-доставку и перевозку грузов для почты Китайской Народной Республики. В 2017 году аэропорт обработал 25 822 936 пассажиров и 374 214,9 тонн грузов.

История 
Строительство международного аэропорта Нанкин Лукоу началось 28 февраля 1995 года и было завершено через два года. Аэропорт открылся 1 июля 1997 года, все гражданские перелёты были переданы ему из аэропорта Нанкин Даджяочан, а Нанкин Даджиаочан был преобразован в военную авиабазу Китая.

Хотя Нанкин Лукоу был запланирован и построен как международный аэропорт, администрация Китая одобрила иностранные рейсы для него только 18 ноября 1997 года.

В 2006 году почта Китая начала строительство собственного экспресс-логистического центра в Нанкине для обслуживания экспресс-почты. Базовое строительство было завершено к 2009 году, центр был запущен, однако работы по его расширению продолжаются. Окончательный проект, как и планировалось, станет крупнейшим в Азии и третьим по величине в мире почтовым логистическим центром.

В 2009 году аэропорт обслужил 10 миллионов пассажиров. В 2013 году это число превысило 15 миллионов, что на три миллиона превышает проектную пропускную способность аэровокзала. В рамках подготовки к летним юношеским Олимпийским играм 2014 года, организованным в Нанкине, терминал 2 был завершён после более чем трёх лет строительства. Также были построены новая параллельная взлетно-посадочная полоса с рулёжными дорожками, новая башня, новые места для стоянки самолётов и новые средства обработки грузов. 12 июля 2014 года все рейсы были перенесены в терминал 2, а терминал 1 был закрыт на реконструкцию.

Новые объекты устранили проблему перегрузки аэропорта, вызванную ограниченными возможностями старого терминала и взлётно-посадочной полосы. В ноябре 2014 года, когда был запущен второй этап по расширению и оптимизации схем воздушного движения соседних стран, власти одобрили увеличение объёма полётов в часы максимальной нагрузки с 28 рейсов в час до 38 рейсов в час.

С добавленной пропускной способностью в аэропорту Нанкин произошло быстрое увеличение количества воздушных судов и общего числа пассажиров. В 2015 году общее количество пассажиров превысило 19 миллионов (до 28 декабря), что на 2,87 миллиона больше, чем в 2014 году, что на 17,7 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В аэропорту по-прежнему наблюдается существенный рост в 2016 году, когда в январе и феврале было обработано 29 210 воздушных судов и обработано 3,39 миллиона пассажиров, что на 16,9 % и 21,2 % соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

Конструкция аэропорта 

Аэропорт состоит из двух терминалов, двух 3600-метровых взлётно-посадочных полос (параллельных тремя рулёжными дорожками и соединенных двумя рулёжными дорожками), двух диспетчерских вышек, грузового центра, транспортного центра и перрона. Прилегающий к аэропорту, но не принадлежащий ему, является экспресс-логистическим центром China Post и базой China Post Airlines.

Старая часть аэропорта состоит из:

 Терминал 1 (площадь 132 000 м², 16 выходов на посадку, рассчитан на 12 миллионов пассажиров)
 одна северная взлётно-посадочная полоса (длина 3600 м, ширина 60 м)
 одна рулёжная дорожка (длина 3600 м, ширина 45 м)
 грузовой центр (34 000 м²)
 общая площадь (447 000 м²)
 диспетчерская вышка (высота 87 м)

Терминал 1 в настоящее время закрыт на ремонт. Все пассажирские рейсы выполняются из терминала 2.

Фаза 2 расширения включает в себя:

 Терминал 2 (площадь 263 000 м², 35 выходов на посадку, рассчитан на 18 миллионов пассажиров)
 одна северная взлётно-посадочная полоса
 две рулёжные дорожки, соединяющие северную и южную взлётно-посадочные полосы
 20 мест для стоянки самолётов
 вторая диспетчерская вышка (высота 107 м)
 стоянка площадью 11 000 м²
 транспортный центр, в котором находится станция метро, автовокзал, гостиница, магазины и рестораны.

Наземный транспорт

Трансфер до аэропорта

Автобусное сообщение 
 От Южного железнодорожного вокзала Нанкина : с 6:00 до 21:00, каждые 20 минут, время в пути 40 минут
 От железнодорожной станции Нанкин Восточная площадь (с остановкой на 221 Middle Longpan Road): 5: 40-21: 00, каждые 20 минут, время в пути 80 минут

Автострада 
Аэропорт доступен по Konggang Road, которая соединяется с автомагистралью аэропорта. Скоростная автомагистраль аэропорта является частью скоростной автомагистрали S55 Нинсюань (Нанкин — Сюаньчэн).

Рельсовый 
Станция аэропорта Лукоу на линии S1 станции метро Нанкина связывает аэропорт с южным железнодорожным вокзалом Нанкина. На железнодорожной станции Nanjing South пассажиры могут пересесть на скоростные поезда в другие города, воспользоваться автобусами до близлежащих городов.

Рекомендации

Ссылки 
 Международный аэропорт Нанкин Лукоу (официальный сайт)
  Данные действительны на октябрь 2006 г.

Транспортные здания и сооружения Нанкина
Аэропорты Китая